Gravieripus är ett släkte av mångfotingar. Gravieripus ingår i familjen Eurypauropodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fåfotingar
Gravieripus